Алекс Да Корте (род. 1980) — американский художник-концептуалист, работающий различных жанрах: живописи, скульптуре, инсталляции и видео. В своей практике Да Корте часто использует сюрреалистические образы и повседневные предметы и исследует идеи потребления, поп-культуры, мифологии и литературы. Участвовал в международных выставках в Бодеге, Джо Маркони, в галерее Джоша Лилли, в Маккароне, в Музее современного искусства Хернинга, в Музее современного искусства Массачусетса и в Институте современного искусства. Работал над несколькими совместными проектами с другими художниками, писателями и музыкантами, включая Джейсона Муссона, Дев Хайнс, Сэма Маккинниса и Энни Кларк.

Биография 
Да Корте родился в Камдене, штат Нью-Джерси, в 1980 году. Ранние годы провёл в Венесуэле. В 2001 году он изучал кино, анимацию и изобразительное искусство в Школе изобразительных искусств в Нью-Йорке, затем получил степень бакалавра искусств в области печати и изобразительных искусств в Университете искусств в Филадельфии в 2004 году. Окончил Йельский университет со степень магистра искусство (MFA) в 2010 году.

Творчество 
С 2013 года Алекс Да Корте проводит выставки из нью-йоркских коммерческих галереях, таких как Luxembourg & Dayan, в международных музеях, таких как Музей современного искусства Луизианы в Дании. В 2014 году провел персональную выставку в галерее White Cube в Лондоне под названием «Белый дождь».

В 2015 году критик Роберта Смит из New York Times в рецензии о персональной выставке Да Корта Die Hexe в галерее Luxembourg & Dayan (NYC) написала о предыдущей работе Да Корте: «Прошлогоднее шоу ослепляло на каждом шагу, переплетая юмор о невинности и упадке, массовом производстве и эксцентричности... » 

В 2016 году опус Да Корте стал предметом выставки под названием «Свободные розы в Массачусетском музее искусств и развлечений в Северном Адамсе, штат Массачусетс», которая до сих пор является крупнейшей в его карьере.

В 2013 году на арене хип-хопа Да Корте снял видео для трека "Hush BB" рэпера Le1f. Он также сделал обложку для второго студийного альбома хип-хоп группы Spank Rock 2013 «Everything Is Boring and Everyone Is a Fucking Liar».

В 2019 году Да Корте принял участие в основном проекте 58-й Венецианской биеннале «Живите в интересные времена» (куратор Ральф Ругофф), одну его инсталляцию можно было увидеть в Арсенале, а другую — в Джардиниen.

Совместные проекты 
На протяжении всей своей карьеры он сотрудничал с другими художниками, включая Борну Саммака, Шона Фицджеральда, Джейсона Муссона и Дев Хайнс . Совместная инсталляция Да Корте, Easternsports  (2014) , представляет собой два с половиной часа атмосферного видео на четырех каналах и разрозненную поэму-эссе из десятков тысяч слов, в виде субтитров. Работа была создана совместно Джейсоном Муссоном и озвучена Девом Хайнсом. После завершения Easternsports Да Корте и Хайнс работали вместе над видео для кампании GAP "Play Your Stripes". Последнее сотрудничество Алекса Да Корте открылось 3 сентября 2016 года в Музее современного искусства Хернинга в Хернинге, Дания. Выставка под названием «50 париков» демонстрирует оригинальные скульптуры Да Корте вместе с коллекцией предметов из личного имущества Энди Уорхола. Работая в тесном сотрудничестве с музеем Энди Уорхола, Да Корте «превращает личные вещи Уорхола в предметы искусства» .

В 2017 году Да Корте снял клип на песню St.Vincent «Нью-Йорк». В 2018 году было создано еще одно совместное видео где в 11-минутном клипе Да Корта показывает St.Vincent, держащую одноглазую кошку .

Выставки 

 C-A-T Spells Murder, Karma, New York, NY, 2018
 BAD LAND, Josh Lilley Gallery, London, U.K. 2018
 Slow Graffiti, Secession, Vienna, Austria, 2017
 50 Wigs, Herning Museum of Contemporary Art, Herning, Denmark, 2017
 Free Roses, Mass MoCA, North Adams, MA, 2017
 A Man Full of Trouble, Maccarone Gallery, New York, NY, 2016
 A Season In He'll, Art + Practice, Los Angeles, CA, 2016
 Le Miroir Vivant, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Netherlands, 2015
 Devil Town, Gio Marconi, Milan, Italy, 2015
 Die Hexe, Luxembourg & Dayan, New York, NY, 2015
 Easternsports, with Jayson Musson, ICA, Philadelphia, PA, 2014
 A Night In Hell, Carl Koystál, Stockholm, Sweden, 2014
 Delirium I, David Risley Gallery, Copenhagen, Denmark, 2014
 White Rain, White Cube, London, U.K., 2014
 1 O O O I S L A N D, Joe Sheftl Gallery, New York, NY, 2013
 Fun Sponge, ICA at MECA, Portland, ME, 2013
 BACON BREAST, ARTSPEAK, Vancouver, Canada, 2013
 CAR WHORE, Wake, Detroit, MI, 2013
 Dead Zone, Nudashank, Baltimore, MD, 2013
 Gentle Pain, Mallorca Landings, Mallorca, Spain, 2012
 Magic Stick, Still House, New York, NY, 2012
 Candy Rain, Joe Sheftel, New York, NY, 2012
 Night Chat, Galerie Olivier Robert, Paris, France, 2012
 The Island Beautiful/Mortal Mirror” Bodega/Extra Extra, Philadelphia, PA, 2011
 The Kind of Dog that Keeps You Waiting, Yale Gallery, New Haven, CT, 2010
 Activity #91, Golden Age, Chicago, IL, 2009
 Casual Luxury, La Montagne Gallery, Boston, MA, 2009
 I Think About You All The Time, Parisian Laundry, Montreal, Canada, 2007
 I Attach Myself to You, Stonefox Art Space, New York, NY, 2007
 Help Yourself to Roses, Space 1026, Philadelphia, PA, 2006
 Welcome Your Sorrows, Black Floor Gallery, Philadelphia, PA, 2005
 The Death of All Things Beautiful, The University of The Arts, Philadelphia, PA, 2005

Примечания 

Родившиеся в 1980 году
Википедия:Биографии современников
Художники США
Выпускники Йельской школы искусств
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)
Выпускники Университета искусств (Филадельфия)